NPR может означать:

 National Public Radio — крупнейшая государственная радиостанция США.
 Нефотореалистичный рендеринг () — область компьютерной графики.
 NPR — код непальской рупии по стандарту ISO 4217.
 NPR — код ICAO для авиалинии Air Napier (Нейпир, Новая Зеландия).